Шонн Уи́льям Скотт (; род. 3 октября 1976, Коттидж-Гров, Миннесота, США) — американский актёр.

Биография 
Шонн Уильям Скотт родился в Коттидж-Грове, Миннесота. После окончании школы он переехал в Лос-Анджелес. После неудачного прослушивания на роль в сериале «Все мои дети», снялся в эпизодах сериалов «Несчастливы вместе» и «Правильные вещи». В 1997 году сыграл роль Дерека в телефильме «В изгнании с рождения».

Скотт дебютировал на большом экране в 1999 году в картине «Американский пирог», сыграв роль Стива Стифлера, принёсшую ему широкую известность. В 2000 году он снялся в ролях школьника Билли Хичкока в триллере «Пункт назначения» и И Эла Фалдта в комедии «Дорожное приключение». В 2001 году он повторил роль Стифлера в фильме «Американский пирог», в 2003 году — в фильме «Американский пирог: Свадьба», а в 2012 году — «Американский пирог: Все в сборе».

В 2011 году сыграл роль Дага Глатта, главного героя фильма «Вышибала», а в 2017 году повторил эту роль в фильме «Вышибала: Эпический замес». В 2018—2019 годах играл одну из главных ролей в сериале «Смертельное оружие».

Фильмография

Кино и телевидение

Музыкальные клипы 

Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне